Ime Magellan najpoznatije je po moreplovcu i istraživaču Ferdinandu Magellanu.

Izvedeno, ime se koristi:

U astronomiji:
 svemirska letjelica koja je istraživala Veneru, vidi Magellan (letjelica)
 naziv jednog od četiri razreda kako se dijele galaktike prema Lundmarkovoj klasifikaciji vidi Magellanove maglice
 dvije galaktike, vidi Veliki Magellanov oblak i Mali Magellanov oblak
 Magellanov potok
 asteroid (4055) Magellan
 dva uparena teleskopa, vidi Magellanovi teleskopi u Las Campanasu, Čile
 ekstremno veliki teleskop čiji dovršetak se planira za 2018, godinu, vidi Giant Magellan Telescope (GMT), također u Las Campanasu, Čile

U zemljopisu:
 morski prolaz između Atlantika i Tihog oceana, vidi Magellanov prolaz

U biologiji:
 vrsta pingvina, vidi Magellanov pingvin
 vrsta djetlića, vidi Magellanov djetlić (Campephilus magellanicus)

Vidi i
Magallanes